{{Музыкальный альбом
 | Название     = Disc-Overy
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Тайни Темпа 
 | Обложка      = Обложка альбома Тайни Темпа Disc-Overy.jpg
 | Выпущен      = 1 октября 2010
 | Дата записи = осень 2009 — лето 2010
 | Жанры        = Хип-хоп, Грайм, Драм-н-бейс
 | Длительность = 44:45
 | Лейблы       = Parlophone, DL Records Ltd 
 | Продюсеры    = 
 | Страна       = 
 | Обзоры       =* Allmusic 
 The Guardian 
 NME (8/10)
 Virgin Music (7/10)
 BBC Music (mixed)
 Clash (8/10)
 Entertainment Weekly (B)
 MusicOMH 
 Rolling Stone 
 Slant Magazine <ref name="Cataldo">Cataldo, Jesse [http://www.slantmagazine.com/music/review/tinie-tempah-disc-overy/2499 Tinie Tempah: Disc-Overy | Music Review] . Slant Magazine. Retrieved on 2011-05-16.</ref>
 | Предыдущий   = 
 | Пред_год     =
 | Год          = 2010
 | Следующий    = 
 | След_год     = 
 | Прочее = 
 }}Disc-Overy'' — дебютный студийный альбом британского рэпера Тайни Темпа, вышедший 1 октября 2010 года на лейбле Parlophone. Пластинка получила в основном положительные рецензии, поставившие Тайни Темпу в один ряд с Диззи Раскалом и Тинчи Страйдером. Disc-Overy дебютировал на #1 в UK Album Chart с тиражом 85 000 копий за дебютную неделю. С учётом успехов синглов, альбому удалось получить статус дважды платинового диска, за общий тираж в 600,000 копий.

Об альбоме 
Обсуждая свой дебютный альбом, Тайни заявил: «Если вы, слышали Pass Out и Frisky, и думаете, что знаете что ожидать, вы неправы. Я хотел, чтобы этот альбом был по-настоящему сырым, не только по понятиям продюсирования, но и по гостям. Я был заинтересован в работе с людьми, которых я действительно уважаю, чей я фанат.»

Рецензии 
 — пишет Борис Барабанов в журнале Ъ-Weekend.

Список композиций

Чарты и сертификации 
«Disc-Overy» дебютировал на первом месте в UK Albums Chart, с 84 993 копиями.

Чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Тайни Темпа
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные No I.D.